Odening ist der Familienname von

 Friedrich Odening (1881–1953), deutscher Politiker
 Klaus Odening (* 1932), deutscher Zoologe